La région Midi-Pyrénées se trouve dans le Sud de la France. Elle est la plus vaste région de France, avec une superficie comparable à celle du Danemark. Sa superficie est de
 par ailleurs plus grande que celle de pays telle que la Belgique ou la Suisse. Cela peut être considéré comme un atout, une force mais aussi comme une faiblesse. La limite sud est la frontière avec l'Espagne et la principauté d'Andorre. Le Midi-Pyrénées est limitrophe avec quatre régions françaises : l'Aquitaine à l'ouest, le Limousin au nord, l’Auvergne au nord-est et le Languedoc-Roussillon à l'est.

Midi-Pyrénées compte huit départements : Lot, Aveyron, Tarn, Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées, Gers et Tarn-et-Garonne. Son chef-lieu est Toulouse, qui est aussi le chef-lieu du département de la Haute-Garonne.

Midi-Pyrénées est la région possédant le plus de communes :  au total.

La Garonne est le principal fleuve traversant et ses principaux affluents dans cette région sont :
 Le Tarn : 
 Le Lot : 
 L'Ariège : 
 Le Gers : 
 La Barguelonne : 
 La Save : 
 L'Hers-Mort : 

Il y a deux massifs montagneux importants en Midi-Pyrénées : les Pyrénées au sud et le Massif central au nord-est de la région. Les Pyrénées constituent une frontière naturelle avec l'Espagne.

Midi-Pyrenees
Midi